

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Царь Иудеи Манассия попадает в плен к ассирийцам. Фараон Псамметих I не предпринимает решительных действий против Ассирии.
 Таммариту свергнут вельможей Индабигашем и бежит в Ассирию.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Летом луский князь и его жена Цзян встречались с циским князем в Ян-гу (местность в Ци).
 В 7 луне в Лу приносили жертву для испрошения дождя.
 Зимой чусцы воевали против Хуан.
 Чжоуский наследник Шу-дай призвал жунов и ди напасть на Чжоу. Шу-дая хотели казнить, но он бежал в Ци (по гл.32 он бежал в Ци в 647 году до н. э.).
 Циньцы, помогая чжоускому вану, напали на жунов, и те ушли.
 Циньский Му-гун захватил город Линцю.
 Чжоуский ван послал Шао-гуна Го оказать почести цзиньскому князю, но тот держался высокомерно, и Шао-гун высмеял его.
 Наложница чжэнского гуна Янь-цзи увидела во сне, что Небо (прародитель Бо-тяо) дарит ей орхидеи. Когда она родила сына, его назвали Лань («Орхидея») — будущий Му-гун.
 (По датировке «Ши бэнь») — умер некий правитель Малого Ци, на престол взошёл У-гун (эра правления 648—631).
 Согласно «Тай пин юй лань», в Лиян шёл дождь из золота.

См. также

Примечания